La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato nel Lazio nella stagione 1954-1955.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale 
 
Verdetti 
 A.T.A.C promossa in IV Serie 1955-1956.
 Anzio, Garbatella e Civitacastellana retrocessi in I Divisione.

Girone B

Classifica finale 

Verdetti
 Federconsorzi promossa in IV Serie 1955-1956.
 Fiamme Azzurre disciolte a fine stagione; P.T.T. ripescate a loro rimpiazzo.
 Almas, Portuense e Pontecorvo retrocesse in I Divisione.

Finali per il titolo 
??

Note

Bibliografia 
 Annuario 1954-1955 della F.I.G.C. - Roma (1955)

Lazio